Hematófago é um grupo de animais ou parasitas que se alimentam de sangue. De mais de 1 milhão de espécies descritas, apenas cerca de 300 a 400 espécies se alimentam de sangue. Os grupos mais conhecidos de seres que se alimentam do sangue são os piolhos, pulgas, mosquitos, flebotomíneos, simulídeos, e insetos. A palavra é formada por radicais do grego: Haima (de haimatos): "sangue" e Phagein: "comer".

Animais hematófagos 

 Mosquitos
 Piolhos
 Carrapatos
 Pulgas
 Algumas espécies de morcegos como Diaemus youngi, Desmodus rotundus e Diphylla ecaudata
 Barbeiros
 Sanguessugas
 Bernes
 Bicho-de-pé

Ecologia
Parasitologia
Hematofagia